Pierre Ebede Owono (Yaoundé, 19 de fevereiro de 1980) é um futebolista profissional camaronês que atua como goleiro.

Carreira 
Pierre Boya representou o elenco da Seleção Camaronesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2006.

Ligações externas 
Perfil em NFT 

Goleiros dos Camarões
Futebolistas do Tonnerre Yaoundé
Futebolistas do MGSK Apollon
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas do AEL Limassol
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006